Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 14. Februar in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Memphis Open Presented by ServiceMaster und in Buenos Aires die Argentina Open gespielt. Beide zählten zur Kategorie der ATP World Tour 250, während das Turnier in Rotterdam zur höher dotierten Kategorie ATP World Tour 500 zählte.

Stan Wawrinka war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr nicht erneut antrat. Im Finale setzte sich Martin Kližan aus der Slowakei mit 6:71, 6:3, 6:1 gegen den an fünf gesetzten Gaël Monfils durch, nachdem er vorher im Viertelfinale gegen Roberto Bautista Agut fünf und im Halbfinale gegen Nicolas Mahut drei Matchbälle abwehrte. Damit gewann Kližan in seinem vierten Finale seinen vierten Titel und seinen ersten bei einem Turnier der Kategorie ATP 500. Monfils 18. Finalniederlage stehen fünf Siege gegenüber. Im Doppel gewannen Jean-Julien Rojer und Horia Tecău den Titel im Vorjahr. Sie schieden dieses Jahr im Halbfinale gegen Philipp Petzschner und Alexander Peya aus. Diese wiederum unterlagen im Finale der Paarung aus Nicolas Mahut und Vasek Pospisil mit 6:72, 4:6. Damit verloren Petzschner/Peya bereits ihr zweites Finale nach dem Turnier in Doha. Mahut und Pospisil spielten erst das zweite Mal zusammen und mussten auf dem Weg zum Titel im Halbfinale einen Matchball abwehren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.597.155 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.722.820 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ABN AMRO World Tennis Tournament 2016 fand vom 6. bis 7. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den ABN AMRO World Tennis Tournament 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 103 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Doppelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 121 kB)

Einzelnachweise 

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Rotterdam